Barneveld (plaats), plaats in de gemeente Barneveld
Barneveld (gemeente), gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland
Barneveld (New York), dorp in de Amerikaanse staat New York
Barneveld (Wisconsin), dorp in de Amerikaanse staat Wisconsin

Afgeleid:
Barnevelder, kippenras

Zie ook
Van Barneveld